La frontera entre Mali i el Níger és la línia fronterera en sentit nord-sud que separa l'oest de Mali de l'est de Níger a l'Àfrica Central, separant les regions malianes de Kidal i Gao de les regions nigerines de Tillabéri i Tahoua. Té 821 km de longitud. La línia divisòria passa per la vall d'Azawad i s'estén entre el trifini entre Níger-Mali-nord-est de Burkina Faso a l'est i la de Níger-Mali-sud d'Algèria a l'oest.

Referències

Enllaços externs 
 Mali – Niger Boundary, International Boundary Study, No. 150 – January 13, 1975

Fronteres de Mali
Fronteres del Níger